Le tournoi de tennis de New Haven 2007 s'est déroulé du 19 au . C'est la .

Faits marquants 
 James Blake remporte à domicile son  (et dernier) en simple face à son compatriote Mardy Fish. C'est la  qu'il inscrit son au palmarès après 2005.
 En double, Mahesh Bhupathi et Nenad Zimonjić remportent le titre face à la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de New Haven (WTA 2007) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en août 2007